Първа македонска футболна лига 2010/11 е деветнадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 31 юли 2010 г. до 28 май 2011 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Шкендия.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
1) На Вардар са отнети 3 точки.
2) Вардар е оставен в групата заради обединение с Миравци, който печели промоция.

Бараж за оставане

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони